Eld & Lågor kan syfta på:

 Eld & lågor (film, 2019) – en svensk film från 2019, regisserad av Måns Mårlind och Björn Stein
 Eld & lågor (musikgrupp) – en tidigare svensk musikgrupp

Se även
 Eld och lågor – en amerikansk musikalfilm från 1939 i regi av Henry Koster